Aarão Ben-Joseph foi um rabino caraíta, médico, filósofo e cabalista. Nasceu na Crimeia no século XIII. Comentou em Constantinopla, uma parte da Bíblia.

Referências
 Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.

!Esboços de biografias
Rabinos
Filósofos da Turquia
Filósofos do judaísmo